Piątki ist ein polnischer Ortsname:
 Piątki (Nidzica), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1932: Piontken, 1932 bis 1945: Freidorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
Piątki (Lipno), Dorf im Powiat Lipnowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1940: Piontki, 1940 bis 1945 Fünferhöhe, Kreis Leipe (Westpr.), Danzig-Westpreußen